Sappho steht für:

 Sappho, antike griechische Dichterin
 Sappho Frauenwohnstiftung, Stiftung benannt nach der Dichterin
 Sappho, Gattung der Kolibris mit der einzigen Art Goldschwanzsylphe (S. sparganurus)
 Sappho (Washington), Ort im Clallam County
 Sappho Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens
 (80) Sappho, Hauptgürtelasteroid
 Deutsche Sappho, Beiname von Johanna Merck (1733–1773), deutsche Dichterin

Werktitel:
 Sappho (Grillparzer), Trauerspiel von Franz Grillparzer (1818)
 Sappho (Daudet), Roman von Alphonse Daudet (1884)
 Sappho (von Saar), Erzählung von Ferdinand von Saar (1904)
 Sappho (1921), deutsches Stummfilmdrama
 Sappho (Oper), Oper von Peggy Glanville-Hicks (1965)
 Sappho – Liebe ohne Grenzen, ukrainischer Spielfilm (2008)

Siehe auch:
 Saffo
 Sapho